|-
|(39001)||2000 UN27|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,132|| align=right|12,29|| align=right|4,391||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39002)||2000 UO33|| align=right|15,0|| align=right|2,134|| align=right|0,212|| align=right|7,19|| align=right|3,117||MBA||18. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39003)||2000 UL37|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,226|| align=right|4,94|| align=right|4,136||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39004)||2000 UV37|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|5,79|| align=right|5,129||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39005)||2000 UK39|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,133|| align=right|4,12|| align=right|4,018||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39006)||2000 UH40|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,046|| align=right|5,56|| align=right|3,696||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39007)||2000 UK40|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,112|| align=right|9,61|| align=right|4,153||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39008)||2000 UU41|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,085|| align=right|0,97|| align=right|4,147||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39009)||2000 UZ42|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|4,528||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39010)||2000 UU44|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,043|| align=right|5,33|| align=right|4,673||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39011)||2000 UY44|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,050|| align=right|4,54|| align=right|5,377||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39012)||2000 UG46|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,048|| align=right|4,72|| align=right|4,650||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39013)||2000 UA47|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|4,53|| align=right|4,336||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39014)||2000 UO49|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,068|| align=right|1,47|| align=right|4,270||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39015)||2000 UR49|| align=right|14,1|| align=right|2,889|| align=right|0,096|| align=right|2,58|| align=right|4,910||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39016)||2000 UH50|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,179|| align=right|2,61|| align=right|4,153||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39017)||2000 UL50|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,183|| align=right|2,72|| align=right|3,853||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39018)||2000 UM53|| align=right|14,4|| align=right|3,278|| align=right|0,248|| align=right|3,87|| align=right|5,935||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39019)||2000 UR53|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,153|| align=right|3,70|| align=right|3,553||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39020)||2000 UT53|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,160|| align=right|8,01|| align=right|4,092||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39021)||2000 UO54|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,015|| align=right|3,60|| align=right|3,828||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39022)||2000 UP54|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,227|| align=right|3,51|| align=right|4,896||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39023)||2000 UZ55|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,092|| align=right|13,30|| align=right|4,166||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39024)||2000 UW58|| align=right|14,9|| align=right|2,816|| align=right|0,033|| align=right|3,36|| align=right|4,724||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39025)||2000 UA59|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,075|| align=right|2,92|| align=right|3,531||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39026)||2000 UD65|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,068|| align=right|6,97|| align=right|3,345||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39027)||2000 UR66|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,191|| align=right|5,58|| align=right|3,444||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39028)||2000 UX70|| align=right|15,6|| align=right|2,588|| align=right|0,069|| align=right|2,76|| align=right|4,164||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39029)||2000 UP72|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,250|| align=right|4,47|| align=right|4,049||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39030)||2000 UG74|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,152|| align=right|12,45|| align=right|4,283||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39031)||2000 UH76|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,234|| align=right|18,67|| align=right|4,058||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39032)||2000 UU76|| align=right|15,3|| align=right|3,040|| align=right|0,098|| align=right|1,63|| align=right|5,299||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39033)||2000 UX77|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|5,57|| align=right|3,646||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39034)||2000 UE78|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,100|| align=right|4,14|| align=right|5,755||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39035)||2000 UH78|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,029|| align=right|3,20|| align=right|4,641||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39036)||2000 UQ78|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,138|| align=right|6,43|| align=right|3,535||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39037)||2000 UG79|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,143|| align=right|5,22|| align=right|3,572||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39038)||2000 UE80|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,145|| align=right|3,75|| align=right|3,611||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39039)||2000 UN82|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,041|| align=right|2,56|| align=right|4,474||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39040)||2000 UH87|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,085|| align=right|6,14|| align=right|3,750||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39041)||2000 UW89|| align=right|14,3|| align=right|3,019|| align=right|0,141|| align=right|15,24|| align=right|5,246||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39042)||2000 UX89|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,043|| align=right|9,62|| align=right|5,405||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39043)||2000 UT90|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,092|| align=right|4,43|| align=right|3,573||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39044)||2000 UD91|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,113|| align=right|3,88|| align=right|3,349||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39045)||2000 US93|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,081|| align=right|5,76|| align=right|3,559||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39046)||2000 UZ94|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,142|| align=right|12,97|| align=right|4,125||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39047)||2000 UQ95|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,076|| align=right|5,54|| align=right|4,818||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39048)||2000 UJ96|| align=right|13,8|| align=right|2,792|| align=right|0,214|| align=right|6,74|| align=right|4,666||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39049)||2000 UJ97|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,068|| align=right|4,82|| align=right|4,518||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39050)||2000 UQ98|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,163|| align=right|5,06|| align=right|3,515||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39051)||2000 UB99|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,079|| align=right|6,49|| align=right|3,509||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39052)||2000 UL99|| align=right|13,3|| align=right|3,197|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|5,714||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39053)||2000 UX99|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,103|| align=right|5,27|| align=right|4,486||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39054)||2000 UA103|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|3,98|| align=right|4,546||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39055)||2000 UO103|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,136|| align=right|5,87|| align=right|5,494||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39056)||2000 UR103|| align=right|14,9|| align=right|2,878|| align=right|0,119|| align=right|15,72|| align=right|4,881||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39057)||2000 UE104|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,184|| align=right|13,16|| align=right|4,236||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39058)||2000 UM104|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,128|| align=right|5,26|| align=right|3,456||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39059)||2000 UB106|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,843||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39060)||2000 UD106|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,020|| align=right|6,06|| align=right|4,571||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39061)||2000 UX108|| align=right|15,1|| align=right|2,241|| align=right|0,086|| align=right|8,41|| align=right|3,355||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39062)||2000 US109|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,246|| align=right|9,04|| align=right|5,132||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39063)||2000 UZ110|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,068|| align=right|4,49|| align=right|4,605||MBA||26. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39064)||2000 UD111|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,069|| align=right|3,92|| align=right|4,632||MBA||26. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39065)||2000 UY111|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,185|| align=right|9,38|| align=right|4,419||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39066)||2000 US112|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,051|| align=right|3,23|| align=right|4,403||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39067)||2000 VG3|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,152|| align=right|5,84|| align=right|3,433||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39068)||2000 VW9|| align=right|14,5|| align=right|3,085|| align=right|0,150|| align=right|1,26|| align=right|5,418||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39069)||2000 VM10|| align=right|13,4|| align=right|3,217|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,770||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39070)||2000 VS11|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,063|| align=right|0,68|| align=right|3,864||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39071)||2000 VS14|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,119|| align=right|6,37|| align=right|3,349||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39072)||2000 VM17|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,209|| align=right|5,38|| align=right|4,123||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39073)||2000 VN17|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,178|| align=right|4,10|| align=right|3,710||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39074)||2000 VX17|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,025|| align=right|5,62|| align=right|4,557||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39075)||2000 VA21|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,053|| align=right|3,32|| align=right|5,065||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39076)||2000 VL22|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,043|| align=right|2,51|| align=right|4,382||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39077)||2000 VJ24|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,139|| align=right|1,22|| align=right|5,336||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39078)||2000 VJ26|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,189|| align=right|2,01|| align=right|3,258||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39079)||2000 VF29|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,168|| align=right|4,80|| align=right|3,525||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39080)||2000 VW30|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,106|| align=right|5,50|| align=right|3,858||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39081)||2000 VO31|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,181|| align=right|2,19|| align=right|3,646||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39082)||2000 VB32|| align=right|14,5|| align=right|2,600|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,190||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39083)||2000 VA34|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,162|| align=right|0,40|| align=right|5,470||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39084)||2000 VB34|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,223|| align=right|0,17|| align=right|4,119||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39085)||2000 VW34|| align=right|14,2|| align=right|2,883|| align=right|0,096|| align=right|12,25|| align=right|4,894||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39086)||2000 VG41|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,067|| align=right|2,45|| align=right|4,115||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39087)||2000 VN50|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|3,586||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39088)||2000 VO50|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|5,93|| align=right|3,502||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39089)||2000 VP52|| align=right|16,0|| align=right|2,802|| align=right|0,110|| align=right|3,37|| align=right|4,691||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39090)||2000 VM54|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,105|| align=right|7,10|| align=right|3,629||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39091)||2000 VX54|| align=right|14,7|| align=right|2,355|| align=right|0,235|| align=right|4,00|| align=right|3,614||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39092)||2000 VB57|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,130|| align=right|5,31|| align=right|4,622||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39093)||2000 VM58|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,048|| align=right|9,88|| align=right|5,376||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39094)||2000 VQ58|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,185|| align=right|8,88|| align=right|5,598||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39095)||2000 VC59|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,241|| align=right|9,59|| align=right|3,369||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39096)||2000 WE1|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,382|| align=right|8,71|| align=right|4,302||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39097)||2000 WX7|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,135|| align=right|6,87|| align=right|3,674||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39098)||2000 WR12|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,148|| align=right|9,26|| align=right|4,473||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39099)||2000 WS12|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|8,11|| align=right|4,113||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39100)||2000 WD14|| align=right|15,9|| align=right|2,711|| align=right|0,086|| align=right|1,35|| align=right|4,462||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39101)||2000 WR14|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|3,86|| align=right|4,362||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39102)||2000 WF17|| align=right|14,7|| align=right|2,869|| align=right|0,201|| align=right|2,74|| align=right|4,860||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39103)||2000 WQ17|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|3,63|| align=right|5,371||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39104)||2000 WO18|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,164|| align=right|1,58|| align=right|5,421||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39105)||2000 WY18|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,163|| align=right|18,73|| align=right|5,508||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39106)||2000 WE23|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,295|| align=right|5,38|| align=right|4,268||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39107)||2000 WS24|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,249|| align=right|6,84|| align=right|3,727||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39108)||2000 WG26|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,188|| align=right|4,98|| align=right|3,556||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39109)||2000 WG27|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,009|| align=right|3,11|| align=right|4,429||MBA||22. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39110)||2000 WL28|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|7,07|| align=right|4,019||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39111)||2000 WR30|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,112|| align=right|5,61|| align=right|3,543||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39112)||2000 WB31|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,146|| align=right|14,77|| align=right|4,082||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39113)||2000 WM32|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,047|| align=right|13,79|| align=right|4,567||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39114)||2000 WC33|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,172|| align=right|5,31|| align=right|4,491||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39115)||2000 WF33|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,005|| align=right|5,64|| align=right|4,622||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39116)||2000 WJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,068|| align=right|11,27|| align=right|5,140||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39117)||2000 WE34|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,305|| align=right|5,49|| align=right|4,117||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39118)||2000 WD35|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,110|| align=right|10,33|| align=right|5,164||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39119)||2000 WF37|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,115|| align=right|11,02|| align=right|4,545||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39120)||2000 WZ38|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|6,03|| align=right|4,058||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39121)||2000 WY40|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,152|| align=right|6,11|| align=right|3,798||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39122)||2000 WL42|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,118|| align=right|2,75|| align=right|4,419||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39123)||2000 WR42|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,119|| align=right|2,37|| align=right|4,277||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39124)||2000 WU43|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,050|| align=right|11,19|| align=right|5,067||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39125)||2000 WC44|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,198|| align=right|4,18|| align=right|3,865||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39126)||2000 WP44|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,143|| align=right|9,35|| align=right|5,418||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39127)||2000 WY45|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,024|| align=right|4,64|| align=right|4,145||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39128)||2000 WM46|| align=right|15,1|| align=right|3,137|| align=right|0,108|| align=right|3,02|| align=right|5,554||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39129)||2000 WZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,064|| align=right|0,20|| align=right|4,434||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39130)||2000 WO56|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,052|| align=right|3,75|| align=right|4,261||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39131)||2000 WG58|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,138|| align=right|6,09|| align=right|4,188||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39132)||2000 WU58|| align=right|13,5|| align=right|3,113|| align=right|0,247|| align=right|17,48|| align=right|5,491||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39133)||2000 WV58|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,160|| align=right|10,48|| align=right|4,285||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39134)||2000 WB59|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|3,57|| align=right|4,042||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39135)||2000 WX59|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,100|| align=right|18,80|| align=right|5,754||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39136)||2000 WC61|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,128|| align=right|4,51|| align=right|4,498||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39137)||2000 WX62|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,118|| align=right|9,44|| align=right|5,128||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39138)||2000 WU68|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,139|| align=right|11,90|| align=right|4,306||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39139)||2000 WO71|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,025|| align=right|6,13|| align=right|3,783||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39140)||2000 WC75|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,154|| align=right|6,32|| align=right|3,405||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39141)||2000 WN77|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,081|| align=right|7,24|| align=right|4,380||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39142)||2000 WR78|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,167|| align=right|4,01|| align=right|4,093||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39143)||2000 WH80|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,140|| align=right|2,24|| align=right|4,389||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39144)||2000 WN86|| align=right|14,4|| align=right|2,445|| align=right|0,199|| align=right|2,71|| align=right|3,822||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39145)||2000 WU90|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,074|| align=right|1,03|| align=right|4,792||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39146)||2000 WV90|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,075|| align=right|12,92|| align=right|5,767||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39147)||2000 WU92|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,087|| align=right|3,77|| align=right|5,637||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39148)||2000 WM93|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,106|| align=right|13,26|| align=right|4,268||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39149)||2000 WV95|| align=right|14,1|| align=right|3,052|| align=right|0,061|| align=right|3,02|| align=right|5,330||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39150)||2000 WN97|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,209|| align=right|3,56|| align=right|3,871||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39151)||2000 WA99|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,118|| align=right|9,76|| align=right|4,564||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39152)||2000 WN102|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,100|| align=right|12,32|| align=right|4,405||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39153)||2000 WX102|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,105|| align=right|7,43|| align=right|3,712||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39154)||2000 WY102|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,177|| align=right|7,49|| align=right|3,271||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39155)||2000 WK103|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,137|| align=right|7,83|| align=right|3,745||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39156)||2000 WF109|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,149|| align=right|5,02|| align=right|3,452||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39157)||2000 WK111|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,165|| align=right|6,04|| align=right|4,193||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39158)||2000 WW114|| align=right|14,8|| align=right|2,451|| align=right|0,117|| align=right|5,32|| align=right|3,836||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39159)||2000 WT115|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,188|| align=right|5,42|| align=right|5,660||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39160)||2000 WC116|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,230|| align=right|17,21|| align=right|5,683||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39161)||2000 WH117|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,211|| align=right|4,99|| align=right|3,711||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39162)||2000 WX118|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,148|| align=right|5,16|| align=right|4,383||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39163)||2000 WM119|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,135|| align=right|5,78|| align=right|5,438||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39164)||2000 WG123|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,217|| align=right|3,45|| align=right|4,053||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39165)||2000 WW129|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,127|| align=right|1,49|| align=right|3,861||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39166)||2000 WO130|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,112|| align=right|1,49|| align=right|4,144||MBA||20. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39167)||2000 WT130|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,118|| align=right|1,08|| align=right|5,498||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39168)||2000 WW131|| align=right|15,3|| align=right|2,927|| align=right|0,072|| align=right|2,38|| align=right|5,006||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39169)||2000 WK135|| align=right|14,3|| align=right|2,731|| align=right|0,057|| align=right|12,24|| align=right|4,512||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39170)||2000 WR140|| align=right|15,3|| align=right|2,866|| align=right|0,040|| align=right|2,84|| align=right|4,852||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39171)||2000 WE145|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,032|| align=right|15,46|| align=right|5,117||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39172)||2000 WZ148|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,017|| align=right|12,01|| align=right|4,583||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39173)||2000 WV151|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,141|| align=right|9,43|| align=right|4,534||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39174)||2000 WG152|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|7,33|| align=right|3,726||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39175)||2000 WL155|| align=right|15,2|| align=right|2,187|| align=right|0,214|| align=right|7,00|| align=right|3,234||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39176)||2000 WK156|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,216|| align=right|3,13|| align=right|3,287||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39177)||2000 WJ157|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|6,61|| align=right|3,547||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39178)||2000 WK157|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,082|| align=right|13,02|| align=right|4,396||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39179)||2000 WU158|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,112|| align=right|11,31|| align=right|5,176||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39180)||2000 WA161|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,144|| align=right|14,68|| align=right|4,218||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39181)||2000 WP161|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,187|| align=right|10,14|| align=right|4,543||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39182)||2000 WF164|| align=right|15,4|| align=right|2,448|| align=right|0,210|| align=right|0,61|| align=right|3,830||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39183)||2000 WE165|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,187|| align=right|10,74|| align=right|4,596||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39184)||2000 WG166|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,063|| align=right|4,30|| align=right|4,607||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39185)||2000 WD167|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,138|| align=right|4,66|| align=right|4,353||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39186)||2000 WK168|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|4,81|| align=right|4,508||MBA||25. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39187)||2000 WL169|| align=right|14,7|| align=right|2,858|| align=right|0,078|| align=right|15,06|| align=right|4,831||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39188)||2000 WM172|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,122|| align=right|15,65|| align=right|4,324||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39189)||2000 WT172|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,115|| align=right|18,22|| align=right|5,583||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39190)||2000 WN179|| align=right|14,7|| align=right|2,452|| align=right|0,131|| align=right|8,29|| align=right|3,839||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39191)||2000 WU183|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,227|| align=right|9,08|| align=right|3,535||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39192)||2000 WL186|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,100|| align=right|9,00|| align=right|5,557||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39193)||2000 WJ188|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,070|| align=right|13,31|| align=right|4,354||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39194)||2000 WK188|| align=right|13,2|| align=right|3,253|| align=right|0,027|| align=right|16,75|| align=right|5,865||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39195)||2000 WV189|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,120|| align=right|3,56|| align=right|3,480||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39196)||2000 WN191|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,128|| align=right|5,29|| align=right|4,115||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39197)||2000 XA|| align=right|14,1|| align=right|1,932|| align=right|0,063|| align=right|23,53|| align=right|2,685||MBA||1. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39198)||2000 XY4|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,176|| align=right|14,81|| align=right|4,207||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39199)||2000 XN7|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,087|| align=right|21,12|| align=right|5,614||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39200)||2000 XX11|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,138|| align=right|7,84|| align=right|4,717||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39201)||2000 XN12|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,131|| align=right|6,24|| align=right|3,644||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39202)||2000 XB18|| align=right|13,5|| align=right|2,544|| align=right|0,187|| align=right|13,05|| align=right|4,056||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39203)||2000 XH18|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,051|| align=right|13,61|| align=right|4,261||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39204)||2000 XF20|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|6,69|| align=right|3,580||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39205)||2000 XG20|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,122|| align=right|9,85|| align=right|4,076||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39206)||2000 XO20|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,317|| align=right|8,63|| align=right|4,398||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39207)||2000 XQ20|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,037|| align=right|10,86|| align=right|4,240||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39208)||2000 XY22|| align=right|13,6|| align=right|3,233|| align=right|0,053|| align=right|17,13|| align=right|5,813||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39209)||2000 XC26|| align=right|14,1|| align=right|2,963|| align=right|0,155|| align=right|12,30|| align=right|5,101||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39210)||2000 XK30|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|7,47|| align=right|3,407||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39211)||2000 XB34|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,055|| align=right|10,13|| align=right|5,154||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39212)||2000 XC38|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,207|| align=right|16,90|| align=right|5,486||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39213)||2000 XZ40|| align=right|12,0|| align=right|2,939|| align=right|0,220|| align=right|15,10|| align=right|5,038||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39214)||2000 XG42|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,209|| align=right|14,01|| align=right|5,161||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39215)||2000 XV46|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,143|| align=right|13,39|| align=right|4,593||MBA||7. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39216)||2000 XA48|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|9,60|| align=right|5,474||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39217)||2000 XU49|| align=right|12,9|| align=right|2,880|| align=right|0,051|| align=right|13,22|| align=right|4,887||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39218)||2000 YY3|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|7,54|| align=right|3,530||MBA||18. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39219)||2000 YV4|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,092|| align=right|2,28|| align=right|4,652||MBA||20. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39220)||2000 YN5|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|16,22|| align=right|4,218||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39221)||2000 YK8|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|4,636||MBA||20. december 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(39222)||2000 YC18|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|6,28|| align=right|3,482||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39223)||2000 YP20|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,39|| align=right|3,721||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39224)||2000 YR21|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,228|| align=right|14,29|| align=right|4,082||MBA||24. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39225)||2000 YD26|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,073|| align=right|2,86|| align=right|4,653||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39226)||2000 YE26|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,175|| align=right|6,61|| align=right|3,540||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39227)||2000 YS26|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,122|| align=right|13,30|| align=right|4,278||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39228)||2000 YX28|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,286|| align=right|14,61|| align=right|4,094||MBA||29. december 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(39229)||2000 YJ30|| align=right|12,7|| align=right|5,202|| align=right|0,161|| align=right|7,17|| align=right|11,87||JUT||31. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39230)||2000 YZ37|| align=right|14,4|| align=right|2,404|| align=right|0,208|| align=right|3,02|| align=right|3,726||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39231)||2000 YZ38|| align=right|14,0|| align=right|3,069|| align=right|0,097|| align=right|8,40|| align=right|5,375||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39232)||2000 YF42|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,173|| align=right|7,43|| align=right|3,332||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39233)||2000 YZ46|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,196|| align=right|13,97|| align=right|5,191||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39234)||2000 YD48|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,106|| align=right|2,27|| align=right|5,737||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39235)||2000 YH55|| align=right|14,9|| align=right|2,354|| align=right|0,312|| align=right|14,17|| align=right|3,610||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39236)||2000 YX56|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,257|| align=right|2,31|| align=right|3,619||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39237)||2000 YH61|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,293|| align=right|10,67|| align=right|4,556||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39238)||2000 YE62|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,120|| align=right|2,87|| align=right|5,306||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39239)||2000 YN69|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,082|| align=right|3,43|| align=right|4,660||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39240)||2000 YZ69|| align=right|14,4|| align=right|2,738|| align=right|0,032|| align=right|4,81|| align=right|4,531||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39241)||2000 YW71|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,073|| align=right|2,39|| align=right|4,663||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39242)||2000 YQ75|| align=right|13,8|| align=right|2,750|| align=right|0,105|| align=right|10,71|| align=right|4,559||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39243)||2000 YU76|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,124|| align=right|11,82|| align=right|5,148||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39244)||2000 YS77|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,116|| align=right|9,48|| align=right|5,145||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39245)||2000 YY80|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|4,515||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39246)||2000 YU81|| align=right|15,1|| align=right|2,457|| align=right|0,190|| align=right|2,22|| align=right|3,850||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39247)||2000 YU86|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,107|| align=right|11,68|| align=right|5,604||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39248)||2000 YM87|| align=right|15,1|| align=right|2,921|| align=right|0,043|| align=right|1,88|| align=right|4,992||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39249)||2000 YR88|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,068|| align=right|14,44|| align=right|5,748||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39250)||2000 YR95|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,122|| align=right|2,98|| align=right|5,746||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov